Habermehl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Habermehl (* 1933), deutscher Physiker
 Erasmus Habermehl (um 1538–1606), deutscher Uhrmacher und Verfertiger von astronomischen Instrumenten
 Gerhard G. Habermehl (1931–2010), deutscher Naturstoffchemiker
 Gustav Habermehl (1860–1931), deutscher Politiker (DNVP), MdL
 Heinrich Habermehl (1858–1940), deutscher Entomologe
 Karl-Otto Habermehl (1927–2005), deutscher Arzt und Virologe
 Peter Habermehl (* 1955), deutscher Altphilologe
 Richard Habermehl (1890–1980), deutscher Meteorologe
 Tobias Habermehl (* 1964), deutscher Fernschach-Großmeister und deutscher Politiker (AfD)

Siehe auch:
 Hafermehl